Курдю́мов — російське прізвище.

 Курдюмов Георгій В'ячеславович — металофізик. Академік АН УРСР і АН СРСР.
 Курдюмов Микола Васильович — український ентомолог, спеціаліст із сільськогосподарської ентомології, один із засновників цієї галузі в Україні. 
 Курдюмов Олександр В'ячеславович — вчений-кристалограф, фахівець у галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства. Член-кореспондент НАН України.

Див. також 
 Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України
 Премія НАН України імені Г. В. Курдюмова
 Курдюков
татарські прізвища
Російські прізвища